Высокуша — название населённых пунктов:

Россия 
 Высокуша — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Высокуша — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Высокуша — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Высокуша — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Высокуша — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Высокуша — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Высокуша — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Высокуша — деревня в Переславском районе Ярославской области.